HMS Glory - ряд кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Французький варіант назви - HMS Gloire.

 HMS Glory (1747) - 44-гарматний корабель п'ятого рангу (). Колишній французький корабель «La Gloire». Захоплений у 1747 році. Розібраний у 1763 році.
 HMS Glory (1763) - 44-гарматний корабель п'ятого рангу. Збудований у 1736 році. У 1774 році перейменований на «HMS Apollo». Розібраний у 1786 році.
 HMS Glory (1781) - 8-гарматний люгер. Колишній французький корабель «Gloire», захоплений у 1781 році. Розібраний у 1783 році.
 HMS Glory (1788) - 98-гарматний лінійний корабель другого рангу (). Збудований у 1788 році. У 1809 році перетворений на плавучу тюрму, у 1814 році перетворений на пороховий склад. Розібраний у 1825 році.
 HMS Gloire (1795) - 32-гарматний французький фрегат, захоплений у 1795 році. Проданий у 1802 році.
 HMS Gloire (1806) - 36-гарматний французький корабель п'ятого рангу «Gloire», захоплений у 1806 році. Розібраний у 1812 році.
 Iphigénie (1810) - 38-гарматний французький корабель п'ятого рангу «Iphigénie», захоплений у 1814 році. У британському флоті отримав назву «HMS Palma». У 1815 році перейменований на «HMS Gloire». Проданий у 1817 році.
 HMS Glory (1899) - броненосець типу «Канопус» (). Збудований у 1899 році. У 1920 році перетворений на плавучу казарму та перейменований на «HMS Crescent». Розібраний у 1922 році.
 HMS Glory IV - колишній російський крейсер «Аскольд», захоплений у 1918 році в Кольській затоці. Використовувався яка плавуча казарма. У 1922 році викуплений СРСР, але через незадовільний стан відбуксирований до Гамбурга, де був розібраний.
 HMS Glory (R62) - легкий авіаносець типу «Колоссус». Збудований у 1945 році. Зданий на злам у 1961 році.

Кораблі ВМС Великої Британії